Ryan Pulock (né le  à Dauphin, dans le Manitoba, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Ryan Pulock débute en 2010 en LHOu avec les Wheat Kings de Brandon. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Islanders de New York.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 63|| 8|| 34|| 42|| 4|| 6|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2011-2012|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 71|| 19|| 41|| 60|| 20|| 9|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2012-2013|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 61|| 14|| 31|| 45|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 66|| 23|| 40|| 63|| 18|| 9|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
|2013-2014|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 54|| 17|| 12|| 29|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 51 || 7 || 17 || 24 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 15 || 2 || 2 || 4 || 5 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 55 || 15 || 31 || 46 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 68 ||10 ||22 || 32 || 14 	|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 82 || 9 || 28 || 37 || 22 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH ||68 || 10 || 25 || 35 || 14 || 	22 || 2 || 8 || 10 || 6
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 56 || 2 || 15 || 17 || 8 || 19 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH ||56 ||5 ||16 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 346 || 38 || 108 || 146 || 65 || 55 || 7 || 13 || 20 || 14

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 1 ||2 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en octobre 1994
Naissance à Dauphin
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York